Civitella kan have flere betydninger:

 Civitella Alfedena - en kommune og by i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien
 Civitella d'Agliano - en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien
 Civitella del Tronto - en kommune og by i provinsen Teramo i regionen Abruzzo i Italien